Михаил Иванович Бородкин (1 июля 1925 году — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, бригадир колхоза «Красное знамя» Аркадакского района Саратовской области. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился 1 июля 1925 году в селе Андреевка Балашовского округа Нижне-Волжского края (ныне – Аркадакского района Саратовской области) в крестьянской семье. Русский.

С детства познал цену крестьянского труда. Окончил сельскую школу.

Работал в колхозе. Когда появились первые трактора, пошёл на курсы трактористов. В годы Великой Отечественной войны работал на машинно-тракторной станции (МТС) в селе Андреевка, позднее стал механизатором.

8 января 1943 года в 17 лет призван в Красную Армию Кистендейским райвоенкоматом Саратовской области. Боевой путь прошёл в артиллерии, в кавалерийских частях. Воевал в 182 гвардейском артиллерийско-миномётном Дебреценском полку 11-я гвардейская Донская казачья кавалерийская Волновахская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия 5-го гвардейского кавалерийского корпуса 3-го Украинского фронта. Войну закончил в Австрии. Награждён орденом Славы 3-й степени, медалями. Демобилизован в 1948 году.

Вернувшись на родину, работал в колхозе «Красное Знамя» слесарем в мастерской, водителем, заведующим механическим мастерскими. С 1965 года трудился бригадиром полеводческой бригады. Проявил себя как талантливый организатор производства, умеющий находить себе опору среди людей, но и как знающий полевод. Его бригада славилась своими трудовыми успехами на всю область, широко использовала современные технологии выращивания трудоемких культура с наименьшим применением ручного труда. Только в 1973 году они сумели собрать особенно высокий урожай: зерновых – по 36 центнеров с гектара, картофеля – по 174 центнера, сахарной свёклы – по 385 центнеров, подсолнечника – 11,6 центнеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Бородкину Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Руководил бригадой 12 лет. С 1967 года работал заместителем председателя колхоза по строительству. При нём активно строилось жильё, целые улицы, реставрировались коровники и свинарники, помещения для кур, перестраивали ток, построили свой маслозавод. Вышел на пенсию.

Жил в селе Красное Знамя Аркадакского района.

Награждён 2 орденами Ленина (08.04.1971; 07.12.1973), орденами Отечественной войны 2-й степени (1103.1985), Славы 3-й степени (24.01.1945), Трудовой Славы 3-й степени, медалями, в том числе 2 «За боевые заслуги» (01.0.9.1944; 30.05.1947).

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (07.12.1973)
 Орден Ленина (08.04.1971)
 Орден Ленина (07.12.1973)
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Отечественной войны II степени 
 Орден Славы III степени (24.01.1945)
 Орден Трудовой Славы III степени (11.03.1985)

 Медаль «За боевые заслуги»  (1.09.1944)
 Медаль «За боевые заслуги»  (30.05.1947)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Медаль «За взятие Будапешта»  (09.06.1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 

 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале памяти»

Примечания

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Персоналии:Саратовская область
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны